Михаил Васильевич Лорин (6 сентября 1909 — 5 декабря 1985) — штурман эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Краснознамённого Балтийского флота, гвардии капитан.

Биография 
Родился 6 сентября 1909 года в городе Мариуполь ныне Донецкой области Украины. Работал инженером аэросъемки в Якутии.

В Военно-Морском Флоте с декабря 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 года. К сентябрю 1944 года совершил 142 боевых вылета, потопив 7 транспортов противника. 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии капитану Лорину Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Участник советско-японской войны 1945 года. С 1968 года полковник Лорин в запасе. Жил в Ленинграде. 

Похоронен на Красненьком кладбище.

Награды 

 Орден Ленина;
 Четыре ордена Красного Знамени;
 Орден Отечественной войны I степени;
 Орден Отечественной войны II степени;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 Медаль Нахимова;
 Медаль «За оборону Ленинграда»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За победу над Японией».

Примечания

Источники 
 
 
 Кавалеры Золотой Звезды. Донецк: Донбас, 1976.

Лётчики Великой Отечественной войны
Авиационные штурманы Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные на Красненьком кладбище